The Pleasure Principle (album), album van Gary Numan uit 1979
 The Pleasure Principle (single), single van Janet Jackson uit 1987
 The Pleasure Principle (film), fim van David Cohen uit 1991